Shama bezeichnet:
 Shama (Ghana), einen Ort in Ghana
 Shama (Distrikt), einen Distrikt in Ghana
 Shama (Fluss), einen Fluss in Tansania
 eines der zentralen Glaubensbekenntnisse des Judentums, siehe Schma Jisrael
 eine Vogelart, siehe Schamadrossel
 Shama (Meditation), ungeteilte Aufmerksamkeit auf den Gegenstand der Meditation

Siehe auch:
 Schama